Юскова-Воля () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1390 года.

География 
Село расположено в южной части края, на восточных склонах Сланских гор, при автодороге . Абсолютная высота — 255 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 18,13 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Юскова-Воли составляла 338 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии